

Musica 
Levels – singolo di Avicii del 2011
Levels – singolo di Nick Jonas del 2015

Persone 
Calvin Levels – attore statunitense
Tobias Levels – calciatore tedesco